Hanawalt ist der Familienname der folgenden Personen:

 Barbara Hanawalt (* 1941), US-amerikanische Historikerin
 Lisa Hanawalt (* 1983), US-amerikanische Illustratorin, Schriftstellerin und Karikaturistin
 Philip Hanawalt (* 1931) US-amerikanischer Biologe und Hochschullehrer 

Siehe auch
 Hanawalt-Damm, Staudamm im Roger Mills County, Oklahoma, USA